Die Saison 1955/56 war die elfte Spielzeit der drittklassigen Fußball-Landesliga Westfalen und die letzte als höchste Amateurliga Westfalens. Meister wurde der Dortmunder SC 95, der auch in die II. Division West aufstieg. 31 Mannschaften qualifizierten sich für die neu geschaffene Verbandsliga Westfalen, die 1956 als neue höchste Amateurliga Westfalens eingeführt wurde. Der Abstieg aus der Landesliga wurde ausgesetzt.

Qualifikation zur Verbandsliga 

Für die neu geschaffene Verbandsliga Westfalen qualifizierten sich die ersten sechs Mannschaften der fünf Landesligastaffeln. Die siebtplatzierten Mannschaften ermittelten in einer Qualifikationsrunde zwei weitere zukünftige Verbandsligisten. Der Westfalenmeister Dortmunder SC 95 stieg in die II. Division West auf. Dafür kam mit dem VfB 03 Bielefeld eine Mannschaft als Absteiger aus der II. Division West hinzu.

Tabellen

Gruppe 1 

Aus den Bezirksklassen stiegen der BV Bad Lippspringe, die SpVgg Fichte Bielefeld, SuS Herford, der TBV Lemgo, der FC Lübbecke, der VfL Mennighüffen, der TSV Oerlinghausen und die Warburger Sportfreunde auf. Die TSG Rheda und Westfalia Wiedenbrück wechselten zur Saison 1956/57 in die Staffel 5.

Entscheidungsspiele um Platz eins 

Die punktgleichen Mannschaften vom SVA Gütersloh und Union Herford mussten in einem Entscheidungsspiel den Gruppensieger ermitteln. Das Spiel fand am 18. April 1956 in Brackwede statt. Gütersloh setzte sich mit 1:0 durch und qualifizierte sich für die Westfalenmeisterschaft.

|}

Gruppe 2 

Aus den Bezirksklassen stiegen der FC Altenhof, der SV Altenseelbach, der SV Brilon, der FC Fröndenberg, die Spvg Plettenberg und der TuS Sundern auf.

Gruppe 3 

Aus den Bezirksklassen stiegen die Ballfreunde Ardey, die SpVg Berghofen, Germania Herne, Teutonia Riemke, der FC Schwelm 06, die Sportfreunde Wanne-Eickel und die SG Welper auf. Die SpVgg Erle wechselt in die Staffel 4. Aus der Staffel 5 kommt der SV Schüren hinzu.

Gruppe 4 

Aus den Bezirksklassen stiegen der TuS Borken, die Amateure von Preußen Münster, Saxonia Münster, Borussia Rheine, der BV Rheine und der VfL Suderwich auf. Aus der Staffel 3 kommt die SpVgg Erle 19 hinzu.

Entscheidungsspiele um Platz eins 

Die punktgleichen Mannschaften der Sportfreunde Gladbeck und Germania Datteln mussten in einem Entscheidungsspiel den Gruppensieger ermitteln. Das Spiel fand am 8. April 1956 in Recklinghausen statt. Gladbeck setzte sich mit 2:1 durch und qualifizierte sich für die Westfalenmeisterschaft.

|}

Gruppe 5 

Aus den Bezirksklassen stiegen der TuS Ahlen, Arminia Bockum-Hövel, Alemannia Dortmund, der VfR Heessen, Westfalia Kamen und die SG Massen auf. Der SV Schüren wechselt in die Staffel 3. Aus der Staffel 1 kommen die TSG Rheda und Westfalia Wiedenbrück hinzu.

Westfalenmeisterschaft 

Die fünf Gruppensieger spielten im Ligasystem den Westfalenmeister aus. Dortmund setzte sich durch und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur II. Division West.

|}

Qualifikation zur Verbandsliga 

Die fünf Gruppensiebten spielten im Ligasystem zwei Plätze in der neuen Verbandsliga aus.

Die punktgleichen Mannschaften spielten eine Entscheidungsrunde.

Literatur 

Fußballsaison 1955/56
1956